Крас () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Крас () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот
 Крас або Карст — гірська система в Істрії